Бадирагвато има више значења:

 Општина Бадирагвато (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бадирагвато (Бадирагвато, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику